

Geografia

Stati Uniti d'America
 Emmett – capoluogo della Contea di Gem, Idaho
 Emmett – città della Contea di Pottawatomie, Kansas
 Emmett – charter township della Contea di Calhoun, Michigan 
 Emmett – villaggio della Contea di St. Clair, Michigan 
 Emmett – township della Contea di St. Clair, Michigan

Persone
 Andre Emmett (1982-2019) – cestista statunitense
 Belinda Emmett (1974-2006) – attrice e cantante australiana
 Josh Emmett (1985) – lottatore di arti marziali miste statunitense
 Lionel Emmett (1913-1996) – hockeista su prato indiano
 Paul Hugh Emmett (1900-1985) – chimico statunitense
 Rik Emmett propr. Richard Gordon Emmett (1953) – cantante e chitarrista canadese
 Sean Emmett (1970) – pilota motociclistico britannico

Personaggi immaginari
 Emmett L. Brown – co-protagonista della saga cinematografica Ritorno al futuro